Jaunpils kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Jaunpils kommun, tidigare kommun, 
 Jaunpils (ort), ort, 
 Zaube, ort, Amatas novads, 

Robotskapade Lettlandförgreningar